Ла Меса има више значења:
 Ла Меса (Нови Мексико)
 Ла Меса (Калифорнија)